Gårdsjötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gårdsjötjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun, 
Gårdsjötjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (7,34 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn